Ел Занхон има више значења:

 Ел Занхон (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Занхон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Занхон (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Занхон (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Занхон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Занхон (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Занхон (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Занхон (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику